Onze-Août ou XI-Août ou 11-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

11 août :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Nogent-le-Rotrou, en Eure-et-Loir, est libéré par le maquis de Plainville.
 Dix résistants sont exécutés à Neuville-les-Bois, village dépendant de Châtaincourt, en Eure-et-Loir.
 Le hameau du  au Cheylas, en Isère, est incendié par les Allemands.
 Des bombardements alliés mal ciblés touchent plusieurs centres-villes du Nord, dont Douai, Somain et Fenain
 Le Mêle-sur-Sarthe, dans l'Orne, est libéré par la  DB américaine.
 La Résistance française repousse les Allemands lors de la bataille de Cluny, en Saône-et-Loire.
 Autres lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 11 de Agosto » ou « Once de Agosto »
 Au Mexique, le  : date de vote ou de promulgation d'une des « lois de Réforme », (espagnol ) d'inspiration libérale, adoptées au Mexique entre 1859 et 1863 sous la présidence intérimaire de Benito Juárez, dont le but était d'instaurer la séparation de l'Église et de l'État.
 (Calle) 11 de Agosto de 1859, à Iztapalapa, dans l'entité fédérale de la Ville de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
11